Manuel Mascarenhas Homem (gouverneur), est le 4 gouverneur du Ceylan portugais ;
 Manuel Mascarenhas Homem (viceroi), est le 16 gouverneur du Ceylan portugais, et fut vice-roi de l'Inde portugaise.